Пшиби́льський () — польське прізвище.

Персоналії 
 Анна Пшибильська (1978) — польська актриса.
 Слава Пшибильська (1932) — польська співачка.
 Зигмунт Пшибильський (1856—1909,) — польський драматург.
 Чеслав Пшибильський (1880—1936) — польський архітектор.
 Яніна Петри-Пшибильська (1898—1960) — польська художниця.

Інше 
 Зоря Пшибильського

Примітки 

Польські прізвища